Михаил Лаптев
 Лаптев, Михаил Константинович (1885—1948) — советский зоолог, биогеограф, педагог, музейный работник. 
 Лаптев, Михаил Тимофеевич (1923—2004) — слесарь-сборщик, Герой Социалистического Труда.
 Лаптев, Михаил Юрьевич (1960—1994) — русский поэт.
 Лаптев, Михаил Яковлевич (1918—1943) — Герой Советского Союза.